Nil (zm. IV wiek) – biskup z Egiptu. Jeden z grupy Męczenników palestyńskich (wspomnienie 19 września).
 Nil (zm. IV wiek) – biskup z Egiptu. Jeden z grupy Męczenników fenickich (wspomnienie 20 lutego).
 Nil Synaita (zm. 430) – pustelnik oraz autor traktatów ascetycznych i egzegetycznych. Święty katolicki i prawosławny, zwany też Nilem Starszym lub Nilem z Ancyry
 Nil z Damaszku (zm. 779) – męczennik
 Nil z Rossano (910-1004) – pustelnik. Święty katolicki i prawosławny, zwany też Nilem Młodszym
 Nił Sorski (1433-1508) – mnich. Święty katolicki i prawosławny
 Nil ze Stołobny (zm. 1554) – mnich. Święty prawosławny
 Nil z Atosu (XVII wiek) – mnich. Święty prawosławny